Příjmení Ryška, přechýleně Ryšková, nosí více osobností:

Mužský tvar
 Aleš Ryška (* 1972) – český fotbalista
 Josef Ryška (1915–2006) – český římskokatolický kněz a církevní právník, pronásledovaný komunistickým režimem
 Leoš Ryška (* 1963) – český kněz, salesián, režisér a filmový producent, ředitel TV NOE
 Peter Ryška (* 1951) – slovenský politik
 Petr Ryška (* 1967) – český politik ODS a trenér plavání, primátor města Jihlava 
 Tomáš Ryška (* 1981) – hlasatel zen-nihilisticke teorie

Ženský tvar
 Barbora Ryšková, rozená Bohatá (* 1985) – česká cyklokrosařka, mistryně republiky a reprezentantka
 Mireia Ryšková (* 1951) – česká katolická teoložka

Podobné články
 Ivan Ryško – rakouský politik z Haliče
 Pták Ohnivák a liška Ryška – pohádka Karla Jaromíra Erbena

Česká příjmení